Bassacutena – frazione del comune di Tempio Pausania (Italia)
Bassacutena – fiume della Sardegna (Italia)